Арсенал Нижегородского кремля — памятник градостроительства и архитектуры федерального значения в Нижнем Новгороде. Здание построено в 1841—1843 годах, по указу императора Николая I.              
  
Корпус Арсенала, выстроенный в период перепланировки города первой половины XIX века, входит в архитектурный ансамбль Нижегородского кремля. Изначально фиксировал западную сторону обширной Соборной площади. Является одним из лучших образцов русского классицизма в архитектуре Нижнего Новгорода.

В течение долгого периода Арсенал использовался как склад военного имущества. В 2003 году здание было передано нижегородскому филиалу Государственного центра современного искусства. В течение 2009—2014 годов памятник был отреставрирован и приспособлен под музейное использование.

С 2020 года является филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

История 
По указу императора Николая I от 1836 года в Нижнем Новгороде проходили градостроительные мероприятия, направленные на коренное переустройство города в канонах русского классицизма. В 1830-е — 1840-е годы в период этих мероприятий проходила реконструкция северо-восточной части Нижегородского кремля, в рамках которой в 1841—1843 годах было выстроено здание Арсенала «для хранения оружия и мундирных и аммуничных вещей для запасных войск 6-го пехотного корпуса». Проект здания, разработанный в военном ведомстве в Санкт-Петербурге, был утверждён высочайшим указом 30 апреля 1837 года. Как прототип были взяты столичные постройки казарм и складов, отличавшиеся монументальностью.

Впервые арсенал отражён на фиксационном плане города 1853 года, где видно, что его главный фасад был обращён в сторону утраченного ныне Спасо-Преображенского собора, а сам корпус фланкировал западную сторону обширной Соборной площади. Архитектурное решение Арсенала было привязано к архитектуре собора и построек губернаторского дома (флигелей и сегодня утраченной гауптвахты). Таким образом, Арсенал выступал составным элементом крупного классицистического ансамбля, сформировавшегося в 1830-х — 1840-х годах.

Практически на всём протяжении своего существования Арсенал использовался как склад военного имущества. В 2003 году здание было передано Нижегородскому филиалу ФГУК «Государственный центр современного искусства». Московскими архитекторами Е. В. Ассом и Г. Айказяном была разработана концепция реконструкции здания и пространства перед ним. Проект поэтапного приспособления Арсенала для современного использования был выполнен в 2009—2014 годах (ЗАО «СМУ-77»), после чего здание приобрело новую экспозиционную функцию. Реставрация проходила в три этапа:
 Первый этап: восстановительные работы повышенной сложности, противоаварийные работы по укреплению фундаментов, укрепление стен и сводов;
 Второй этап: археологические исследования, в ходе которых были обнаружены остатки деревянных стен кремля и построенных рядом зданий;
 Третий этап: реставрационные работы, инъектирование стен и сводов, восстановление по историческим образцам стропильной системы, перил, оконных переплётов, полов.

С 2011 года в Арсенале постоянно проходят выставки современного искусства, общественные обсуждения, лекции и концерты.

Архитектура 

Здание расположено в центральной части кремля, примыкает к кремлёвской стене XVI века между Дмитриевской и Пороховой башнями. Главный западный фасад обращён в сторону внутренней территории кремля. Корпус представляет собой сильно вытянутый вдоль кремлёвской стены объём с тремя ярко выраженными ризалитами. Здание кирпичное, двухэтажное, без подвала, на невысоком каменном цоколе. По первому этажу вплотную примыкает к кремлёвской стене и её арочные проёмы входят в общее внутреннее пространство здания, а восточная стена по второму этажу полностью опирается на верхнюю площадку кремлёвской стены. Здание не просматривается со стороны площади Минина и Пожарского, и тем самым не нарушает архитектурно-пространственную композицию кремлёвских стен и башен. 

В архитектурном плане Арсенал представляет собой один из лучших образцов русского классицизма в Нижнем Новгороде, сохранивший первоначальный облик с величественной и стройной симметричной композицией главного фасада, основанной на чётком ритме крупномасштабных элементов. Здание оштукатурено, глухой цоколь облицован белокаменными блоками. Монументальность фасадов выражена в приёме чередования одинаковых двухъярусных арочных ниш с широкими простенками и строгом симметричном построении. Главный фасад в 23 световые оси акцентирован тремя ризалитами, которые отмечают входы в здание. По горизонтали корпус разделён междуэтажным поясом. Оконные проёмы первого этажа прямоугольные; второго — полуциркулярные, отмеченные классицистическими архивольтами и замковыми камнями. 

Центральный ризалит, выделенный угловым рустом, имеет наибольший декор: триглифный фриз, дверной портал с сандриком, карниз большого выноса с модульонами и ступенчатым парапетом. Фасады боковых ризалитов отмечены центральным порталом входа и треугольным фронтоном. Восточная стена корпуса над кремлёвской стеной представляет собой протяжённый ряд небольших полуциркулярных оконных проёмов, над которыми расположен уникальный для классицизма фриз, образованный выступающими из плоскости стены треугольными элементами.

Примечания 

Архитектурные памятники Нижнего Новгорода
Нижегородский кремль
Здания и сооружения Нижнего Новгорода в стиле русского классицизма
Выставочные залы Нижнего Новгорода